Палій Михайло:</noinclude>
 Палій Михайло (підполковник) (* ? — † ?) — підполковник Армії УНР.
 Палій-Сидорянський Михайло Данилович (* 1895 — † 1963) — полковник Армії УНР.
 Палій Михайло Михайлович (* 1913) — український історик, доктор історичних наук, професор, громадський діяч.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок